Гран-при Китая 2004 года — шестнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на Международном автодроме Шанхая в Китае. Соревнования состоялись 26 сентября 2004 года.

Тесты по пятницам

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Рубенс Баррикелло 1:34,012
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:32,238
 В этом гран-при Михаэль Шумахер впервые в карьере финишировал за пределами первой десятки гонщиков, пересекших финишную черту.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Китая